Hans Mertens ist der Name folgender Personen:
* Hans Mertens (Maler) (Johannes Mertens; 1906–1944), deutscher Grafiker und Maler, Künstler der Neuen Sachlichkeit
 Hans-Günter Mertens (* 1950), deutscher Landespolitiker (Hamburg) (SPD)

 Hans Norbert Mertens (* 1959), deutscher Architekt
 Hans Willy Mertens (1866–1921), deutscher Lehrer, Schriftsteller, Mundartschriftsteller und Lyriker

Siehe auch:
 Johannes Mertens
 Hans Mehrtens (1892–1976), deutscher Architekt und Hochschullehrer